Фёдор — мужское имя.

Персоналии, известные по имени 
 Фёдор — князь киевский в период не ранее битвы на Ирпени (1321—1324) и не позднее битвы на Синих Водах (1362).
 
 
 Фёдор III Алексеевич (1661—1682) — царь из династии Романовых, сын царя Алексея Михайловича, старший единокровный брат Петра I.
 Фёдор Акинфович (ум. после 1340) — боярин, воевода, старший сын Акинфа Гавриловича Великого.
 
 
 Фёдор Борисович (1476—1513) — последний удельный князь волоцкого княжества.
 Фёдор Бяконт — московский боярин XIV века, который считается родоначальником Игнатьевых, Плещеевых и некоторых других дворянских родов.
 
 Фёдор Владимирович (ум. после 1292) — князь пинский из династии Изяславичей.
 Фёдор Давыдович Пёстрый — один из последних владетельных стародубских князей, перешедших на службу в Москву.
 Фёдор Данилович (1360—1446) — князь из рода Острожских, православный святой.
 
 Фёдор Константинович Красный (ок. 1300—1387) — князь Фоминский и Березуйский, старший сын князя Константина Юрьевича Фоминского.
 Фёдор Константинович Меньшой (ум. в 1-й половине XIV века) — князь Фоминский, Березуйский и Ржевский.
 Фёдор Кориатович (?—1414) — князь Подольский, князь Новогрудский и Гомельский, жупан Берега и Шароша.
 Фёдор Корибутович (ок. 1380—1442) — князь-магнат, сторонник великого князя литовского Свидригайло Ольгердовича.
 Фёдор Крестьянин (вторая половина 1530-х—1607) — русский распевщик (композитор).
 Фёдор Кузьмич (Феодор Томский; 1776—1864) — старец, живший в Сибири. Считается Александром I, инсценировавшим свою смерть.
 Фёдор Львович (ум. после 1455) — верховский удельный князь из рода Новосильских, основатель Воротынских князей.
 Фёдор Любартович — великий князь волынский (1383—1390)
 Фёдор Мелик-Тагирович — татарский царевич на службе у московского князя Василия III, младший сын Мелик-Тагира и племянник казанского хана Ильхама.
 
 Фёдор Ольгердович (ок. 1324/1326—1394 или 1400) — удельный князь ратненский, любомльский и, вероятно, кобринский из династии Гедиминовичей.
 Фёдор Ольгович (ум. 1427) — великий князь рязанский, сын великого князя рязанского Олега Ивановича.
 
 Фёдор Романович (?—1380) — князь Белозерский (1339—1380).
 Фёдор Романович (ум. 1294) — Великий Князь рязанский, старший из троих сыновей Романа Ольговича.
 Фёдор Ростиславич Чёрный — князь ярославский, можайский и великий князь смоленский.
 Фёдор Ростовский (ум. 1409) — преподобный РПЦ; основатель и первый игумен Ростовского Борисоглебского монастыря.
 
 Фёдор Юрьевич (ум. 1237) — полулегендарный сын рязанского князя Юрия Игоревича.
 Фёдор Юрьевич (ум. 1348) — князь ржевский и фоминский, сын фоминского князя Юрия Константиновича.
 Фёдор Ярославич (1219—1233) — князь новгородский, святой Русской церкви, почитается в лике благоверных.

Вымышленные персонажи 
 Дядя Фёдор — один из главных персонажей произведений детского писателя Эдуарда Успенского.
 Отец Фёдор — персонаж романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, священник церкви Фрола и Лавра в уездном городе N.
 Федя (верзила) — персонаж фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965).

В технике 
 Фёдор (робот) — антропоморфный робот-спасатель;

Прочее 
 «Два Фёдора» — советский художественный фильм 1958 года.
 «Охотник Фёдор» — советский мультипликационный фильм 1938 года.
 Фёдор Студит — день народного календаря славян, отмечаемый 11 (24) ноября.
 «Федя Зайцев» — советский мультипликационный фильм 1948 года.

Примечания

См. также 
 Феодор (значения)
 Федор
 Теодор
 Федора (значения)